Pedro Aparicio puede referirse a:

 Pedro Kohji Aparicio, futbolista nacido en Perú.
 Pedro Aparicio Sánchez, alcalde de Málaga desde 1979 a 1995 perteneciente al PSOE.
 Juan Pedro Aparicio, escritor nacido en León.
 Pedro "Papeles" Aparicio, personaje ficticio protagonista de El oro de Moscú y la daga de Rasputín.